Brzeziny (Ermland-Mazurië), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Elbląski
 Brzeziny (gemeente in powiat Kaliski), een gemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kaliski
 Brzeziny (powiat Kaliski), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kaliski
 Brzeziny (powiat Kościański), een gehucht in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kościański
 Brzeziny (powiat Średzki), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Średzki
 Brzeziny (powiat Brodnicki), een gehucht in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Brodnicki
 Brzeziny (powiat Świecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Świecki
 Brzeziny (district), (Pools: powiat brzeziński) een district in het Poolse woiwodschap Łódź
 Brzeziny (gemeente in powiat Brzeziński), een gemeente in het Poolse woiwodschap Łódź
 Brzeziny (stad), een stad in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Brzeziny
 Brzeziny (powiat Kutnowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Kutnowski
 Brzeziny (powiat Poddębicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Poddębicki
 Brzeziny (powiat Radomszczański), een gehucht in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Radomszczański
 Brzeziny (gemeente Rzeczyca), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Tomaszowski, in de gemeente Rzeczyca
 Brzeziny (gemeente Mokrsko), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Wieluński, in de gemeente Mokrsko
 Brzeziny (gemeente Skomlin), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Wieluński, in de gemeente Skomlin
 Brzeziny (powiat Wieruszowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Wieruszowski
 Brzeziny (powiat Biłgorajski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Biłgorajski
 Brzeziny (powiat Chełmski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Chełmski
 Brzeziny (powiat Janowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Janowski
 Brzeziny (powiat Krasnostawski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Krasnostawski
 Brzeziny (powiat Łęczyński), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Łęczyński
 Brzeziny (powiat Lubartowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Lubartowski
 Brzeziny (powiat Radzyński), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Radzyński
 Brzeziny (powiat Rycki), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Rycki
 Brzeziny (gemeente Bełżec), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Tomaszowski, in de gemeente Bełżec
 Brzeziny (powiat Gostyniński), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Gostyniński
 Brzeziny (powiat Miński), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Miński
 Brzeziny (powiat Radomski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Radomski
 Brzeziny (powiat Nyski), een dorp in het Poolse woiwodschap Opole, in powiat Nyski
 Brzeziny (powiat Oleski), een dorp in het Poolse woiwodschap Opole, in powiat Oleski
 Brzeziny (Podlachië), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Moniecki
 Brzeziny (Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Kartuski
 Brzeziny (powiat Kłobucki), een dorp in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Kłobucki
 Brzeziny (powiat Myszkowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Myszkowski
 Brzeziny (powiat Zawierciański), een dorp in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Zawierciański
 Brzeziny (Subkarpaten), een dorp in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Ropczycko-Sędziszowski
 Brzeziny (powiat Kielecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Kielecki
 Brzeziny (powiat Staszowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Staszowski
 Brzeziny (West-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Choszczeński